«Академия Амбрелла» () — американский супергеройский стриминговый сериал, который является адаптацией одноимённой серии комиксов издательства Dark Horse Comics. Сериал выходит на сервисе Netflix и разработан  в сотрудничестве с Джереми Слейтером. «Академия Амбрелла» рассказывает историю неблагополучной семьи супергероев, которые возвращаются домой, чтобы разгадать тайну смерти их приёмного отца и предотвратить надвигающийся апокалипсис. Производством сериала занимаются компании Borderline Entertainment, Dark Horse Entertainment и .

Главные роли в сериале исполняют Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, , Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Кэмерон Бриттон, Мэри Джей Блайдж, Джон Магаро, Адам Годли, Колм Фиори, , , Юсуф Гейтвуд, Марин Айрленд и Кейт Уолш. Работа над адаптацией комиксов началась в 2011 году, и изначально компания Universal Pictures собиралась снять на их основе полнометражный фильм. Однако в 2015 году было принято решение снимать телесериал, а в июле 2017 года Netflix одобрил запуск проекта. Сериал снимается в Торонто и Гамильтоне, Онтарио.

Первый сезон вышел на Netflix 15 февраля 2019 года. В апреле 2019 года Netflix сообщил, что в течение первого месяца после премьеры его посмотрели 45 млн домохозяйств. В том же месяце сериал был продлён на второй сезон, премьера которого состоялась 31 июля 2020 года. В ноябре 2020 года Netflix продлил сериал на третий сезон, который вышел 22 июня 2022 года. В августе 2022 года Netflix продлил сериал на четвёртый сезон, который для сериала станет последним.

Сюжет

Сезон 1 
1 октября 1989 года на свет в разных странах мира одновременно появляются 43 ребёнка со сверхъестественными способностями, хотя ни у одной из матерей до родов не было никаких признаков беременности. Семерых детей усыновляет эксцентричный миллиардер сэр Реджинальд Харгривз и создаёт для них Академию «Амбрелла», где уникальные дети развивают свои необычные таланты и превращаются в команду супергероев. Харгривз называет детей по номерам, однако их приёмная мать-робот всё-таки даёт им имена.

Реджинальд считает, что способности детей в будущем позволят спасти жизнь их планете и всему живому. Спустя много лет Академия прекращает функционировать, а её ученики разбегаются по всему свету, и предпочитают больше не контактировать друг с другом. Лютер становится астронавтом, Эллисон — известной актрисой, Ваня — скрипачкой, Клаус — тусовщиком-наркоманом, Бен после смерти превращается в призрака, способного общаться только с Клаусом, а Диего борется с преступностью. Когда Реджинальд Харгривз умирает, выпускники Академии приезжают на похороны приёмного отца. Номер Пять возвращается из будущего и сообщает, что через восемь дней наступит апокалипсис. Выпускники Академии решают вновь объединить свои усилия, чтобы расследовать гибель наставника и защищать человечество, однако постоянно конфликтуют из-за различий в характерах и способностях.

Сезон 2 
События второго сезона начинаются сразу после окончания первого. После неудачной попытки предотвратить апокалипсис в 2019, члены Академии «Амбрелла» собираются переместиться назад во времени, чтобы спасти мир. Во время прыжка во времени что-то идёт не так, и все оказываются разбросаны по разным годам 1960-х в Далласе. Пятый попадает в 25 ноября 1963 года, в самый разгар ядерного «судного дня», но ему удаётся сбежать при помощи Хейзела. Пятый понимает, что у него есть всего 10 дней, чтобы предотвратить новый апокалипсис, для этого ему нужно отыскать и объединить родственников, каждый из которых успел начать новую жизнь. Ситуация осложняется тем, что за Пятым охотятся трое шведов-киллеров.

Сезон 3 
Братья и сёстры понимают, что их действия в прошлом привели к возникновению альтернативной временной линии, где Реджинальд взял под опеку других детей и основал Академию «Спэрроу». Также им необходимо предотвратить уничтожение вселенной Кугельблицем.

В ролях 

 Эллиот Пейдж — Ваня Харгривз / Виктор Харгривз / Номер Семь / Белая скрипка, скрипачка, которая держится особняком от своих братьев и сестры и не имеет явных сверхъестественных способностей. На самом деле она способна преобразовывать звуковые волны в разрушительную энергию, однако отец с помощью лекарств подавил эту силу, чтобы защитить её и окружающих. В 3 сезоне персонаж совершает каминг-аут как транс-мужчина по аналогии с каминг-аутом Пейджа. Т. Дж. Макгиббон и Алисса Герваси исполняют роль Вани в подростковом и 4-летнем возрасте соответственно.
 Том Хоппер — Лютер Харгривз / Номер Один / Космобой. Астронавт, обладающий невероятной силой. По заданию отца четыре года прожил на Луне. Во время выполнения одной из миссий получил серьёзные травмы, и для спасения сына Реджинальд ввёл ему сыворотку, в результате торс и руки Лютера стали как у гориллы. Кэмерон Бродер исполняет роль юного Лютера.
 Дэвид Кастанеда — Диего Харгривз / Номер Два / Траектория. Постоянный возмутитель спокойствия, обладающий способностью изменять траекторию бросаемых предметов (в основном ножей). Блейк Талабис исполняет роль юного Диего.
  — Эллисон Харгривз / Номер Три / Слух. Знаменитая актриса, обладающая способностью манипулировать людьми с помощью лжи. Ей нужно лишь произнести фразу «До меня дошёл слух, что…» перед любым заявлением, чтобы человек выполнил всё сказанное. Иден Купидон и Джордана Блейк исполняют роль Эллисон в подростковом и 4-летнем возрасте соответственно.
 Роберт Шиэн — Клаус Харгривз / Номер Четыре / Сеанс. Эксцентричный наркоман и алкоголик, обладающий способностью общаться с мёртвыми. Также умеет делать призванных духов видимыми для других. Данте Альбидоне исполняет роль молодого Клауса.
 Эйдан Галлахер — Номер Пять. Подросток, обладающий способностью перемещаться во времени и пространстве. После путешествия в будущее он перенёсся в постапокалиптический мир и застрял в нём на 45 лет. Однажды Пятого нашла Куратор, которая завербовала его в Комиссию — организацию, защищающую временную линию и выявляющую тех, кто является угрозой. В конце концов он предал своего работодателя и вернулся в своё время, чтобы предупредить свою семью об апокалипсисе, а Комиссия начала охоту за ним. После возвращения домой Пятый вновь появился в теле 13-летнего мальчика. Джим Уотсон играет взрослого Пятого, а Шон Салливан — пожилого.
 Мэри Джей Блайдж — Ча-Ча (сезон 1), агент Комиссии и безжалостная убийца, которая работает в паре с Хейзелом.
 Кэмерон Бриттон — Хейзел (сезон 1; гостевая роль в сезоне 2), напарник Ча-Чи, который разочарован своей работой в качестве агента Комиссии и решает уйти из Комиссии после знакомства с владелицей кафе пончиков Агнес. Во втором сезоне пожилой Хейзел приходит к Пятому в 1963 году, чтобы помочь ему предотвратить апокалипсис.
 Джон Магаро — Леонард Пибоди / Харольд Дженкинс (сезон 1). Возлюбленный Вани. В детстве он был поклонником Академии «Амбрелла» и мечтал стать её членом, так как родился в тот же день, но в результате обычной беременности, и был жёстко отвергнут Реджинальдом. Он обнаружил личный дневник Реджинальда Харгривза, из которого узнал о способностях Вани, после чего стал частью её жизни, чтобы изучить её потенциал и манипулировать ей в своих целях. К сожалению, он не рассчитывал, что сверхъественная сила Вани приведёт к апокалипсису. Ваня убивает его, узнав о его истинных мотивах.  исполняет роль юного Леонарда.
 Адам Годли и Кен Холл — Финней Пого (сезон 1; гостевая роль в сезоне 2), верный ассистент Реджинальда Харгривза и интеллигентный шимпанзе. Годли обеспечил голос и мимику лица для захвата движения, а Холл — для захвата движения тела и играл персонажа на съёмочной площадке. Во втором сезоне в 1963 году появляется младшая версия Пого, к которому Реджинальд и Грейс относятся как к сыну.
 Годли также исполняет роль Пого из альтернативной временной линии, где он разочаровался в Академии «Спэрроу», покинул их и стал татуировщиком.
 Колм Фиор — сэр Реджинальд Харгривз / Монокль. Основатель Академии «Амбрелла» и эксцентричный миллиардер-затворник, смерть которого в 2019 году приводит к воссоединению его приёмных детей. В альтернативной временной линии он по-прежнему жив и основал Академию «Спэрроу», разочаровавшись в «Амбрелле» в 1963 году и решив усыновить и удочерить вместо них других детей.
  — Бен Харгривз / Номер Шесть / Ужас (сезон 2; повторяющаяся роль в сезоне 1). Подросток, обладающий способностью выпускать из тела огромные щупальца. Бен умер, но регулярно является Клаусу и иногда помогает ему. Итан Хванг исполняет роль юного Бена.
 Мин также играет роль Бена Харгривза / Номера Два в Академии «Спэрроу» (сезон 2 — настоящее время), альтернативную версию Бена, который, как и его двойник из «Амбреллы», был усыновлен Реджинальдом вместе с пятью другими детьми. Однако этот Бен, который всё ещё жив в 2019 году, не знает, что такое Академия «Амбрелла».
  — Лайла Питтс (сезон 2—н.в.), возлюбленная Диего и приёмная дочь Куратора. Одна из 43 детей, рождённых 1 октября. Владеет эмпатической мимикрией и присваивает себе чужие сверхспособности. Райя Кора и Анджана Вернуганан исполняют роль Лайлы в подростковом и в 4-летнем возрастах соответственно.
 Юсуф Гейтвуд — Реймонд Честнат (сезон 2; второстепенная роль в сезоне 3), второй муж Эллисон.
 Марин Айрленд — Сисси Купер (сезон 2), возлюбленная Вани. Жена Карла и мать Харлана.
 Кейт Уолш — Куратор (сезон 2; повторяющаяся роль в сезоне 1; гость в сезоне 3), глава Комиссии и бывший босс Пятого. Приёмная мать Лайлы, найденной после убийства её родителей в 1993 году.
 Генезис Родригес — Слоун Харгривз / Номер Пять в Академии «Спэрроу» (сезон 3).
 Бритни Олдфорд — Фей Харгривз / Номер Три в Академии «Спэрроу» (сезон 3).

Второстепенные роли 

 Шейла Маккарти — Агнес Рофа (сезон 1), владелица и официантка в кафе «Пончики у Гридди», возлюбленная Хейзела. Умерла от рака незадолго до событий второго сезона.
 Джордан Клэр Роббинс — Грейс Харгривз / Мама, приёмная мать воспитанников Академии «Амбрелла». Робот, созданный Реджинальдом после того, как Ваня убила нескольких нянь своей силой. Создана на прототипе настоящей Грейс, возлюбленной Реджинальда Харгривза в 1963 году.
 Роббинс также исполняет роль Грейс в альтернативной временной линии, где она является служанкой в Академии «Спэрроу», подвергается влиянию Кугельблица и воспринимает его как бога.
 Эшли Мадекве — детектив Эйдора Пэтч (сезон 1), бывшая подруга Диего.
 Питер Аутербридж — дирижёр (сезон 1).
 Рейнбоу Сан Френкс — детектив Чак Биман (сезон 1). Детектив полиции, напарник Эйдоры Патч.
 Мэтт Бидел — сержант Дейл Чеддер (сезон 1). Полицейский из маленького города, который расследовал драку возле ресторана.
 Коди Рэй Томпсон (сезон 1) — Дэйв, бойфренд Клауса во время войны во Вьетнаме.
 Калем Макдональд (сезон 2) — молодой Дэйв.
 Кен Холл — Герб (сезон 2; гостевая роль в сезонах 1 и 3), новый глава Комиссии после понижения в должности Куратора.
 Патрис Гудман — Дот (сезон 2; гостевая роль в сезоне 1), сотрудница Комиссии
 Кевин Ранкин — Эллиот (сезон 2).
 Джастин Пол Келли (сезон 2; гость в сезоне 3) и Каллум Кит Ренни (сезон 3) — Харлан Купер / Лестер Покет, сын Сисси и Карла Куперов, страдающий аутизмом и видящий в Ване суррогатного родителя. Кода Ваня не даёт ему утонуть, Харлан получает часть её способностей. В 3 сезоне Харлан, сыгранный Ренни, стал взрослым человеком, который научился говорить, но не может контролировать свои нежеланные способности.
 Джон Капелос — Джек Руби (сезон 2), владелец ночного клуба, в котором работал Лютер.​
 Крис Холден-Рид — Аксель (сезон 2), один из братьев-шведов.
 Джейсон Брайден — Отто (сезон 2), один из братьев-шведов.
 Том Синклер — Оскар (сезон 2), один из братьев-шведов.
 Стивен Богерт — Карл Купер (сезон 2), муж Сисси Купер и отец Харлана.
 Робин Аткин Даунс — Эй Джей Кармайкл (сезон 2), говорящая золотая рыбка, новый глава Комиссии.
  — Маркус Харгривз / Номер Один в Академии «Спэрроу» (сезон 3).
  — Альфонсо Харгривз / Номер Четыре в Академии «Спэрроу» (сезон 3).
 Каззи Дэвид — Джейми Харгривз / Номер Шесть в Академии «Спэрроу» (сезон 3).
  — Стэнли, мальчик, притворяющийся ребёнком Диего и Лайлы по просьбе последней (3 сезон).
 Джулиан Ричингс — Чет Родо, эксцентричный менеджер отеля «Обсидиан» (сезон 3).

Список эпизодов

Сезон 1 (2019)

Сезон 2 (2020)

Сезон 3 (2022)

Сезон 4

Производство

Разработка 
Изначально студия Universal Pictures планировала снять полнометражный фильм на основе серии комиксов «Академия Амбрелла». Марк Бомбэк должен был написать сценарий; в 2010 году его заменил Роусон Маршалл Тёрбер.

7 июля 2015 года стало известно, что по мотивам серии комиксов «Академия „Амбрелла“» будет снят сериал, производством которого займется компания Universal Cable Productions. 11 июля 2017 года было официально объявлено, что компания Netflix заказала 10 серий первого сезона, а в качестве исполнительных продюсеров выступят писатель Джерард Уэй и художник комиксов . Джереми Слейтер написал сценарий пилотного эпизода, в то время как  был назначен шоураннером. Первый сезон «Академии Амбрелла» был выпущен на Netflix 15 февраля 2019 года.

На волне успеха первого сезона 2 апреля 2019 года сериал был продлён на второй сезон, премьера которого состоялась 31 июля 2020 года. Дата премьеры второго сезона оставалась неизвестной до 18 мая 2020 года, когда был выпущен тизер-трейлер, в котором исполнители главных ролей танцевали под песню «I Think We’re Alone Now» 1987 года в исполнении Тиффани. 26 июня стало известно, что действие сериала будет происходить в 60-х годах в Далласе из-за путешествия во времени, произошедшего в финале первого сезона. 8 июля 2020 вышел трейлер второго сезона сериала.
В ноябре 2020 года Netflix продлил сериал на третий сезон, который вышел 22 июня 2022 года.

В июне 2022 года Блэкман заявил, что если сериал и будет продлён на четвёртый сезон, он, вероятно, станет последним.

Съёмки 
Съёмки первого сезона начались 15 января 2018 года в Торонто. Джерард Уэй разместил на своем аккаунте в Instagram иллюстрацию Фабио Муна, на которой изображены актёрский состав и съёмочная группа во время первой читки сценария в Торонто. Он также опубликовал фотографию первого дня на съёмочной площадке.
Дополнительные съемки проходили в Гамильтоне, Онтарио. Съёмки завершились 18 июля 2018 года.

Съёмки второго сезона начались 16 июня 2019 года. Как и предыдущий сезон, он снимался в Торонто и Гамильтоне, Онтарио, несмотря на то, что действие сериала происходит в Далласе, штат Техас. В Далласе велись съёмки экстерьеров, например, в парке Dealey Plaza. Съёмки завершились 23 ноября 2019 года.

Съёмки третьего сезона начались 7 февраля 2021 года и завершились 28 августа.

Музыка 
Саундтрек был написан Джеффом Руссо.

Приём

Зрители 
16 апреля 2019 года стало известно о том, что в течение первого месяца после премьеры сериал посмотрели более 45 миллионов пользователей Netflix. В списке самых популярных сериалов Netflix в 2019 году «Академия Амбрелла» заняла третье место, уступив лишь третьему сезону «Очень странных дел» и «Ведьмаку».

3 сентября 2020 года Netflix сообщил, что после выхода второго сезона было установлено несколько рекордов по количеству зрителей. В первую неделю показа второго сезона «Академия „Амбрелла“» стала самым просматриваемым телесериалом на Netflix, возглавив рейтинг Nielsen среди стриминговых ТВ-шоу: зрители суммарно просмотрели 3 миллиарда минут первых двух сезонов сериала. 21 октября 2020 года Netflix опубликовал рейтинги Nielsen, согласно которым второй сезон за первые 28 дней посмотрело более 43 миллионов зрителей. Это позволило ему занять 6-е место в списке самых просматриваемых сериалов Netflix в 2020 году, уступив таким конкурентам, как «Ход королевы» и «Рэтчед».

Критика 
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг одобрения первого сезона составляет 76 % на основе 92 рецензий со средней оценкой 7,20. Консенсусный вывод критиков при этом гласит: «Сериал „Академия Амбрелла“ имеет очень образную нить повествования со множеством скрытых эмоциональных моментов и исключительно убедительным актёрским ансамблем, но такая настойчивая чувственность зачастую вступает в конфликт с периодически проявляющимися атрибутами жанра». Metacritic, использующий для оценки средневзвешенное значение, присвоил сериалу рейтинг 61 из 100 на основе 22 критических отзывов, что указывает на «в целом благоприятные отзывы».

Некоторые критики в своих отзывах отметили сходство с сериалами «Роковой патруль» от DC Comics и «X-Men» от Marvel Comics, как в положительном плане, так и в отрицательном.

Второй сезон на Rotten Tomatoes получил 91 % положительных рецензий на основе 89 отзывов со средней оценкой 7,90. На Metacritic у второго сезона средневзвешенная оценка 67 из 100 на основе 12 критических отзывов, что указывает на «в целом благоприятные отзывы».

Третий сезон имеет на Rotten Tomatoes рейтинг 91 % на основе 22 отзывов со средней оценкой 7,5. На Metacritic у третьего сезона средневзвешенная оценка 71 из 100 на основе 5 отзывов, что указывает на «в целом благоприятные отзывы».

Награды и номинации

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Телесериалы на английском языке
Экшен-телесериалы США
Драматические телесериалы США
Телесериалы о супергероях
Экранизации комиксов Dark Horse Comics
Оригинальные программы Netflix
Телесериалы NBC Universal Television
Телесериалы о дисфункциональных семьях
Телесериалы о путешествиях во времени